Mousetrap (englisch „Mausefalle“) steht für: 
 
 The Mousetrap, Theaterstück von Agatha Christie, siehe Die Mausefalle
 Mouse Trap, Computerspiel von Exidy aus dem Jahr 1981
 Mousetrap (Granatwaffe), Anti-U-Boot-Waffe der US Navy